Palanenjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Palanenjärvi (Karesuando socken, Lappland, 757302-178747), sjö i Kiruna kommun,  (7,64 ha)
Palanenjärvi (Karesuando socken, Lappland, 757488-178618), sjö i Kiruna kommun,  (6,76 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn